Негодяев — русская фамилия.
 Негодяев, Константин Юрьевич (род. 1967) — казахстанский гребец-каноист, выступал за сборную Казахстана в середине 1990-х — начале 2000-х годов.
 Негодяев-Кочнев, Степан Матвеевич (1739—1828) — российский судостроитель-самоучка, корабельный мастер, строитель партикулярных судов.